The Sea Waif – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Kalem Company
The Sea Waif – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Ryno Film Company
The Sea Waif – film del 1918 diretto da Frank Reicher